Hebron kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Hebron (samhälle), Prince Edward Island,

Palestina (stat) 

 Hebron, Västbanken,

Storbritannien 

 Hebron (distrikt), England, Northumberland,

Sverige 

 Hebron, Heby kommun

USA 

 Hebron, Kentucky, ort, Boone County, 
 Hebron, Maryland, ort, Wicomico County, 
 Hebron, Ohio, ort, Licking County, 
 Hebron, Texas, ort, Denton County, 
 Hebron, Connecticut, ort, Tolland County, 
 Hebron, Illinois, ort, McHenry County, 
 Hebron, Indiana, ort, Porter County, 
 Hebron, Maine, ort, Oxford County, 
 Hebron, Nebraska, countyhuvudort, Thayer County, 
 Hebron, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Hebron, Pennsylvania, ort, Lebanon County, 
 Hebron, Wisconsin, ort, Jefferson County, 
 Hebron, North Dakota, ort, Morton County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar